Cale oder Čale oder Calé ist der Familienname folgender Personen:
 Hrvoje Čale (* 1985), kroatischer Fußballspieler
 J. J. Cale (1938–2013), US-amerikanischer Musiker und Singer-Songwriter
 John Cale (* 1942), britischer Artrock-Musiker
 Josip Čale (* 1983), kroatischer Handballspieler
 Ray Cale (1922–2006), walisischer Rugbyspieler
 Thomas Cale (1848–1941), US-amerikanischer Politiker
 Walter Calé (1881–1904), deutscher Dichter
 Zachary Cale, US-amerikanischer Songwriter

Cale ist der Name folgender Orte in den USA:
 Cale (Arkansas)
 Cale (Indiana)

Cale ist in der antiken Geographie der Name:
 des heutigen Porto in Portugal
 einer Stadt in Kampanien, siehe Cales

Siehe auch:
 Kale
 Roma#Kale